Сульфа́т ма́рганца — одно из следующих химических веществ, солей марганца и серной кислоты:
 Сульфат марганца(II)
 Сульфат марганца(III)
 Сульфат марганца(IV)

См. также